Пётр Сажин:
 Сажин, Пётр Александрович (1906—1993) — русский советский писатель.
 Сажин, Пётр Алексеевич (1919—1999) — советский скульптор.